Hoppenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hoppenberg
 Irene Hoppenberg (* 1951), Künstlerin